Júlia Macedo Matos (Campinas, 27 de setembro de 1995) é uma atriz brasileira.

Biografia 

Filha de Francisco Matos e Katia Matos, Júlia começou sua carreira artística no teatro, na sua cidade natal, Volta Redonda, onde fez suas primeiras peças na Companhia de Teatro Arte em Cena, dirigida pela pedagoga Stael de Oliveira. Ficou conhecida por interpretar Bianca na série de televisão Um Menino Muito Maluquinho e Rosa na telenovela O Profeta, ambos exibidos em 2006 pela TVE Brasil e pela Rede Globo, respectivamente. Seu trabalho mais recente foi na minissérie Dercy de Verdade, exibida em 2012 pela Rede Globo.

Carreira

Televisão

Filmografia

Ligações externas 

Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Volta Redonda